Nesbitt bezeichnet:

 Nesbitt (Texas), eine US-amerikanische Stadt im Bundesstaat Texas
 Nesbitt (Manitoba), ein kanadischer Ort in der Provinz Manitoba

Nesbitt ist der Familienname folgender Personen:

 Aidan Nesbitt (* 1997), schottischer Fußballspieler
 Cathleen Nesbitt (1888–1982), britische Schauspielerin
 Cecil J. Nesbitt (1912–2001), kanadisch-US-amerikanischer Mathematiker
 Christine Nesbitt (* 1985), kanadische Eisschnellläuferin
 David J. Nesbitt (* 1953), Chemiker, Biochemiker, Physiker
 Derren Nesbitt (* 1935), britischer Schauspieler
 Frederick Beaumont-Nesbitt (1893–1971), britischer Offizier der British Army, Generalmajor
 James Nesbitt (* 1965), nordirischer Schauspieler
 Jennifer Nesbitt (* 1995), britische Leichtathletin

 Kathryn Nesbitt (* 1988), US-amerikanische Fußballschiedsrichterin
 Máiréad Nesbitt (* 1979), irische Schauspielerin und Sängerin
 Mike Nesbitt (* 1957), nordirischer Politiker
 Nina Nesbitt (* 1994), schottische Sängerin und Songwriterin
 Olivia Bouffard-Nesbitt (* 1992), kanadische Skilangläuferin
 Robert Chancellor Nesbitt (1868–1944), britischer Politiker
 Stephanie Nesbitt (* 1985), US-amerikanische Synchronschwimmerin
 Sterling Nesbitt (* 1982), US-amerikanischer Paläontologe
 Wallace Nesbitt (1858–1930), kanadischer Jurist
 Wilson Nesbitt (1781–1861), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Nesbit
 Naisbitt